- это толпа-бой продолжение файтинга Dynasty Warriors. Вторая игра в серии Dynasty Warriors, но первая в серии Shin Sangokumusō. Игра была выпущена в других странах, как Dynasty Warriors 2, что приводит к расхождению в названиях номеров. В Северной Америке, Dynasty Warriors 2 была стартовой игрой для Playstation 2.

Геймплей 
Начиная с этой игры, игрок выбирает играбельного персонажа генерала и проходит через ряд уровней, представляющих конкретные конфликты во времена трех королевств, в конечном итоге побеждая оба других королевства и становясь правителем объединенного Китая. Однако эта игра не является файтингом один на один, как оригинальные Dynasty Warriors, а beat 'em up hack and slash файтингом в полном 3D, похожим по жанру на Fighting Force. В отличие от предыдущих игр в жанре beat 'em up, Dynasty Warriors 2 позволяла игрокам свободно перемещаться в любую точку в пределах текущего этапа игры.

Эта игра была первой, кто ввел в серию Free Mode и режим Musou Mode. Free Mode позволял игроку воспроизводить любые миссии, которые он уже выполнил в режиме Musou Mode. Musou Mode - это основная история персонажа, где вы играете за офицера до тех пор, пока королевство, за которое вы сражаетесь, не объединит Китай. Однако из-за малого масштаба игры в то время, многие важные сражения отсутствовали. Это было исправлено в Dynasty Warriors 3, так как многие из пропавших сражений были добавлены туда.

Отзывы 

Игра получила положительные и средние оценки после выпуска, так как GameRankings дал ей оценку 72%, в то время как Metacritic дал ей 75 из 100. В Японии Famitsu поставил оценку 31 из 40.

Примечания 

Koei's Official Site
 

Компьютерные игры 2000 года
Многопользовательские и однопользовательские игры
Игры для PlayStation 2
Компьютерные игры жанра Action
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Компьютерные игры, разработанные Omega Force
Dynasty Warriors